Rostov ili Rostow ima više značenja:

ime različitih gradova u Rusiji: 
 Rostov na Donu
 Rostov Veliki

ili osoba:
 Eugene V. Rostow (1913. – 2002.), Američki znastvenik prava
 Walt Whitman Rostow (1916. – 2003.), Američki ekonom